Donja Brda (Goražde, BiH)
Donja Brda (Foča, BiH)
Donja Brda, u području vojnog poligona Barbare kod Glamoča, BiH
Donja Brda, kod Bugojna, BiH